

Patronyme 

  (1465-1525), un poète gallois de la fin du Moyen Âge.

Prénom

Toponyme 

 Åled, une localité de Suède.